Primera Batalla de Lepant o batalla naval de Zonchio (agost de 1499), part de la Guerra Turc-veneciana 
 Batalla de Lepant (1500), enfrontament de la guerra turcoveneciana del 1499-1503 entre l'Imperi otomà i la República de Venècia 
 Batalla de Lepant (1571), batalla naval entre otomans i una coalició cristiana, gran victòria que deturà l'expansionisme turc pel Mediterrani Occidental